Osoby o tym nazwisku:
 Philip Kapleau – amerykański nauczyciel buddyzmu zen 
 Ramona Kapheim –  niemiecka wioślarka, olimpijka